Георгий Фёдорович Романовский — советский и украинский учёный, доктор технических наук, профессор, ректор Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова (1993—2008).

Биография 
Родился 23 апреля 1940 г. в Николаеве в семье служащих. Там окончил среднюю школу № 38 и кораблестроительный институт (1964) по специальности инженер-механик судовых силовых установок.
Работал и вёл научную деятельность там же на кафедре судовых паровых и газовых турбин: ассистент, аспирант, старший преподаватель. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1973 г. утверждён в учёном звании доцента. Декан вечернего судомеханического и машиностроительного факультета (1971—1986), проректор по научной работе (1986—1992), с 1992 г. зав. кафедрой судового энергетического оборудования.

В 1986 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Повышение эффективности судовых энергетических установок плазменной интенсификацией сжигания топлив». В 1988 г. утверждён в учёном звании профессора.

В 1993 году избран ректором института (с 1994 г. — Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова). Занимал эту должность до 2008 года.

В 2008—2014 гг. зав. кафедрой турбин Машиностроительного института НУК имени Макарова.

Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Умер 5 июля 2020 года после тяжелой продолжительной болезни.

Сочинения:
 Плазменное воспламенение и сжигание топлив в судовых установках / Г. Ф. Романовский. — Л. : Судостроение, 1986. — 86 с.
 Плазменные системы газоперекачивающих агрегатов / Г. Ф. Романовский, И. Б. Матвеев, С. И. Сербин. — СПб. : Недра, 1992. — 142 с.
 Плазмохимические системы судовой энергетики / Г. Ф. Романовский, С. И. Сербин. — Николаев: УГМТУ, 1998. — 246 с.
 Судовые установки с газотурбинными двигателями: учеб. пособие / Г. А. Артемов, В. М. Горбов, Г. Ф. Романовский. — Николаев: УГМТУ, 1997. — 233 с.
 Камери згоряння суднових газотурбінних двигунів: навч. посібник / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін. — Миколаїв: УДМТУ, 2000. — 259 с.
 Теорія та розрахунок парових і газових турбін: навч. посібник / Г. Ф. Романовський, О. Я. Іпатенко, В. М. Патлайчук. — Миколаїв: УДМТУ, 2000. — 292 с.
 Теорія та розрахунок парових і газових турбін: навч. посібник / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін. — Миколаїв: УДМТУ, 2002. — 292 с.
 Екологічно чисті камери згоряння газотурбінних установок: навч. посібник / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін. — Миколаїв: УДМТУ, 2002. — 84 c.
 Теоретичні основи проектування суднових газотурбінних агрегатів: навч. посібник / Г. Ф. Романовський, М. В. Ващиленко, С. І. Сербін. — Миколаїв: УДМТУ, 2003. — 304 с.
 Основы трибологии судовых зубчатых муфт: монография / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов. — Николаев: НУК, 2004. — 444 с.
 Основи розрахунку та проектування компенсуючих зубчатих муфт суднових агрегатів: навч. посібник / Г. Ф. Романовський, О. П. Попов — Миколаїв: НУК, 2005. — 40 с.
 Сучасні газотурбінні агрегати: навч. посібник. У 2 т. Т. 1. Агрегати виробництва України та Росії / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін, В. М. Патлайчук. — Миколаїв: НУК, 2005. — 344 с.

Источники 
 Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова / пред. редкол. С. С. Рыжков. — Киев: Логос Украина, 2015. — 320 с.
 Машиностроительный институт. Страницы истории / В. М. Горбов, Б. В. Дымо, В. С. Наливайко, С. И. Сербин; под общ. ред. С. И. Сербина. — Николаев: НУК, 2014. — 150 с. + электрон. коп.
 Национальный университет кораблестроения. 90 лет служения образованию и науки  / под ред. С. С. Рыжкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — Николаев: НУК, 2011.
 Бугаенко, Б. А. По волнам времени… (история николаевского кораблестроения и кораблестроительного образования в личностях и событиях) / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь. — Николаев: НУК, 2010. — 424 с.
 https://svidok.info/ru/evidence/42946
 https://inshe.tv/nikolaev/2020-07-05/542785/

Родившиеся в Николаеве (Николаевская область)‎